San Nicolò puede referirse a:
 San Nicolò dei Mendicoli, iglesia en el sestiere veneciano de Dorsoduro, Véneto, Italia
 San Nicolò Gerrei, municipio de Italia de la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña
 San Nicolò d'Arcidano, municipio de la Provincia de Oristano, en Cerdeña, Italia
 San Nicolò di Comelico, localidad y comune italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto